Die Saison 2019/20 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die sechsundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 14. September 2019 und wurde am 12. März 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie fünf Spieltage vor dem Ende abgebrochen und nicht gewertet. Daher gab es keine Meister und keine sportlichen Absteiger. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende 13 Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 TV Achim-Baden
 VC Olympia Berlin
 VC Bitterfeld-Wolfen
 TuB Bocholt
 USC Braunschweig
 VV Humann Essen
 Kieler TV
 SV Lindow-Gransee
 CV Mitteldeutschland
 Moerser SC
 TuS Mondorf
 FC Schüttorf 09
 SV Warnemünde

Meister der Saison 2018/19 wurde zum dritten Mal in Folge Chemie Volley Mitteldeutschland, das erneut auf den Aufstieg in die Volleyball-Bundesliga verzichtete. Absteiger war der DJK Delbrück.

Aus der Dritten Liga West stieg der TuS Mondorf auf. Auch das mit Sonderspielrecht ausgestattete Juniorenteam des VC Olympia Berlin startete in dieser Saison in der 2. Bundesliga Nord.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende 14 Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 GSVE Delitzsch
 Volleyball-Internat Frankfurt
 FT 1844 Freiburg
 VYS Friedrichshafen
 Blue Volleys Gotha
 TSV Grafing
 Alpen Volleys Haching II
 TV/DJK Hammelburg
 SSC Karlsruhe
 TuS Kriftel
 L.E. Volleys
 TGM Mainz-Gonsenheim
 TSV Mimmenhausen
 SV Schwaig

Nach der Saison 2018/19 stieg Meister HEITEC Volleys Eltmann in die 1. Bundesliga auf. Abgestiegen war das Rote Rudel Fellbach; die TG 1862 Rüsselsheim II zog zurück. Aus den Dritten Ligen kamen die L.E. Volleys und der GSVE Delitzsch (Ost) sowie der TuS Kriftel (Süd) in die zweithöchste deutsche Volleyball-Spielklasse. Ein Sonderspielrecht hatten die VolleyYoungStars Friedrichshafen und das Volleyball-Internat Frankfurt.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

2019 20
Volleyballsaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020